W czwartym tygodniu fazy grupowej Ligi Narodów 2019 odbyły się mecze w ramach turniejów w: Brazylii (Cuiabá), Iranie (Ardabil), Stanach Zjednoczonych (Hoffman Estates) oraz Włoszech (Mediolan). Spotkania rozgrywane były w dniach 21-23 czerwca.

Liderem po czwartym tygodniu była reprezentacja Brazylii.

Rozkład drużyn w poszczególnych turniejach 
Poniżej przedstawione zostało zestawienie drużyn w poszczególnych turniejach rozegranych w czwartym tygodniu Ligi Narodów.

Hale sportowe

Turniej 13

Tabela

Kanada – Chiny

Stany Zjednoczone – Japonia

Chiny – Japonia

Stany Zjednoczone – Kanada

Kanada – Japonia

Stany Zjednoczone – Chiny

Turniej 14

Tabela

Polska – Argentyna

Włochy – Serbia

Polska – Serbia

Włochy – Argentyna

Argentyna – Serbia

Włochy – Polska

Turniej 15

Tabela

Francja – Australia

Iran – Portugalia

Francja – Portugalia

Iran – Australia

Portugalia – Australia

Iran – Francja

Turniej 16

Tabela

Niemcy – Rosja

Brazylia – Bułgaria

Bułgaria – Rosja

Brazylia – Niemcy

Niemcy – Bułgaria

Brazylia – Rosja

Tabela po 4. tygodniu

Przypisy

Bibliografia 
 

Liga Narodów w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2019